Molekulska formula -{C5H12O2}- se može odnositi na:

 1,5-Pentanediol
 2,2-Dimetoksipropan
 Neopentil glikol